Лариса Нейланд і Бренда Шульц-Маккарті виграли титул, перемігши у фіналі пару Крісті Богерт і Гелена Сукова з рахунком 6–4, 7–6 (9–7).

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лариса Нейланд /  Бренда Шульц-Маккарті (чемпіонки)
 Крісті Богерт /  Гелена Сукова (фінал)
 Алексія Дешом-Баллере /  Сандрін Тестю (півфінал)
 Елс Калленс /  Лоранс Куртуа (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1996 Wilkinson Championships Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
Парний розряд